Мианна Бёринг (; род. 22 сентября 1979, Сундсвалль, Швеция) — британская актриса шведского происхождения, известная по фильмам «Спуск», «Спуск 2», «Сумерки. Сага: Рассвет — Часть 1» и «Сумерки. Сага: Рассвет — Часть 2, также сыграла роль чародейки в сериале "Ведьмак" от Netflix.

Биография 
Мианна Бёринг родилась 22 сентября 1979 года в Швеции, выросла на Ближнем Востоке — в Омане, где посещала среднюю школу американско-британской академии вместе со своим другом детства, ныне режиссёром фильмов ужасов и актёром Стегатом Дорром. В 16 лет Мианна переехала в Англию, а в 2004 году окончила Лондонскую академию музыки и драматического искусства. После этого она стала заместителем директора лондонского театра MahWaff. Мианна не замужем, но в 2017 году у нее родился сын .

Карьера 
Её дебютом стала эпизодическая роль в сериале «Предотвращение преступления» в 2004 году. В 2006 году Мианна сыграла в одном из эпизодов сериала «Доктор Кто», и, хотя её героиня быстро погибла в открытом космосе, девушка приобрела непростой опыт подводных съёмок, необходимых для реалистичного движения тела в невесомости. По-лисьему лукавая мордашка Мианны несколько лет мелькала в постановках маленьких театриков, в бесконечных экранизациях английской классики на английском телевидении.

Затем в 2005 году режиссёр Нил Маршалл снял Мианну в фильме ужасов «Спуск» про компанию безбашенных девиц, которым показалась жизнь не мила без спелеологических изысканий и которые нарвались под землёй на сердитых голодных орков, а в 2008 году — в безнадежно провалившемся фильме про постапокалиптическую Шотландию, населённую панками-каннибалами.

В 2009 году Мианна вышла на первый план в чёрной подростковой комедии «Убийцы вампирш-лесбиянок» в роли одной из убийц вампирш, желающих вернуть на землю свою безвременно почившую королеву. Но подростки разглядели её в другом фильме про вампиров — Билл Кондон пригласил девушку сыграть в заключительной части «Сумеречной саги» Таню Денали, сестру мстительной Ирины.

Фильмография

Другое 
2016 — озвучивала персонажа игры «Ведьмак 3: Дикая Охота — Кровь и вино» — княгиню Туссента Анну-Генриетту.

Номинации и награды 
 2011 — номинация на премию «British Independent Film Awards» в категории «Лучшая актриса» за роль в фильме «Список смертников».
 2011 — премия «Puchon International Fantastic Film Festival» в категории «Лучшая актриса» за роль в фильме «Список смертников».

Примечания

Ссылки 

Выпускники Лондонской академии музыкального и драматического искусства